Az 1941-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenötödik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban nyolc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Standard SC, 2. Koszorú Kelenföld, 3. Goldberger SE, 4. MTE, 5. MPSE, 6. WMTK, 7. Koszorú Brust.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1941.01.09. (terem)
Pluhár István: Magyarországi sportegyesületek története (Közérdekű Könyvkiadó Vállalat, 1942)
Kézilabdázás 1970/3. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1941
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag